Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Egyetem, a pécsi tudományegyetem folyóirata (1953–1956)